Il singolare del torneo di tennis Torneo di Chichester 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Pam Teeguarden 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (campionessa)
 Tracy Austin (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Assente

 Janet Newberry (semifinali)
 Pam Shriver (primo turno)
 Laura duPont (secondo turno)
 Florența Mihai (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Chichester 1978